Entrevaus (en francès Entrevaux) és un municipi francès, situat al departament dels Alps de l'Alta Provença i a la regió de Provença – Alps – Costa Blava.

Demografia

Administració

Referències

Enllaços externs 
 Web oficial
 Portal d'Entrevaus 
 La Ferme de Félines Fêtes Spectacle Auberge Médiévale 

Municipis dels Alps de l'Alta Provença